Sawadogo ist der Familienname folgender Personen:

 Abdoul Wahab Sawadogo (* 1974), burkinischer Radrennfahrer
 Aboubacar Sawadogo (* 1989), burkinischer Fußballtorhüter
 Adama Sawadogo (* 1990), burkinischer Fußballtorhüter
 Bienvenu Sawadogo (* 1995), burkinischer Hürdenläufer
 Fabrice Gustave Sawadogo, burkinischer Fußballspieler
 Grégoire Sawadogo (* 1986), burkinischer Fußballspieler
 Gueswendé Sawadogo, burkinischer Radrennfahrer
 Hermann Sawadogo (* 1992), burkinischer Fußballspieler
 Houdo Sawadogo (* 1982), burkinischer Radrennfahrer
 Ilasse Sawadogo (* 1996), burkinischer Fußballspieler
 Issaka Sawadogo (* 1966), norwegischer Schauspieler, Tänzer, Musiker und Regisseur burkinischer Herkunft.
 Mahamadi Sawadogo (* 1976), burkinischer Radrennfahrer
 Malik Sawadogo (* 2003), Schweizer Fußballspieler
 Clément Sawadogo (* 1960), burkinischer Politiker
 Yacouba Sawadogo, burkinischer Landwirt